Abach ist ein geographischer Name:

Orte:
 Abach (Egglham), Einöde der Gemeinde Egglham, Landkreis Rottal-Inn, Bayern

Fließgewässer:
 Abach (Aldersbach), rechter Zufluss des Aldersbachs (zur Vils, zur Donau) bei Schnecking, Gemeinde Egglham, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Abach oder Ahbach (Lahn), linker Zufluss der Lahn in Volkholz, Stadt Bad Laasphe, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen
 Abach (Vichtbach) oder Fischbach, rechter Zufluss des Vichtbachs (Vicht) in Vicht, Stadt Stolberg, Städteregion Aachen, Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:
 Aabach
 Ahbach
 Habach